Złoty mur – płyta muzyczna
 Złoty Mur – skalna grań w słowackich Tatrach Wysokich